Ørn steht für: 
 Trondheims-Ørn SK, norwegischer Sportverein

Personen:
 Jacob Ørn (Jacob Aqvilinus, Geburtsort und -datum unbekannt; † 1654), dänischer Musiker und Komponist
 Per Ørn (* 1937), norwegischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Örn